Trimbach (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Bas-Rhin
Trimbach (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Solothurn